Ибн Юнис — насаб, часть арабского имени, означающая «сын Юнуса».

Известные носители:
 
 Ибн Юнус аль-Мисри (950—1009) — арабский астрономом.
 Камалуддин ибн Юнус (1156—1242) — персидский математик, астроном и богослов.
 Ибн Юнус — останки крупного ударного кратера в северной части Моря Краевого на обратной стороне Луны.